Гревен:

 Гревен — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Гревен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Персоналии
 Гревен, Альфред (1827—1892) — французский скульптор, художник-карикатурист, иллюстратор и создатель театральных костюмов.
 Гревен, Жак (1538—1570) — французский поэт, драматург и врач, принявший кальвинизм.

Примечания